Владющенков:
 Владющенков, Виктор Михайлович (1951—2022) — советский футболист и российский мини-футбольный тренер.
 Владющенков, Вячеслав Викторович (род. 1981) — российский футболист, игрок в мини-футбол.